La iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña (Provincia de Valladolid, España), se encuentra fuera del recinto amurallado de la población, en el valle. Fue construida en el siglo XI según el estilo románico lombardo ("primer románico").

Historia 

Se sabe que anteriormente hubo en el lugar un pequeño monasterio mozárabe, llamado de San Pedro de Cubillas, y que fue una infanta «doña Sancha» (quizá Sancha de Urgel) quien lo trasformó en esta iglesia. 

Corresponde al primer románico con ornamentación lombarda que se extendió por Cataluña y Aragón. Es el único ejemplar homologable al primer estilo (Arquitectura lombarda, siglo XI) del arte románico en Cataluña que se encuentra en Castilla y León. Se cree que el motivo se debe a la boda entre los descendientes del repoblador de Valladolid conde Pedro Ansúrez (concretamente su hija María Pérez Ansúrez) con los Armengol (concretamente Armengol V), del condado de Urgel. Esta unión provocó un intercambio de población procedente de los condados catalanes (concretamente  el Condado de Urgel).

Descripción 

El templo está construido con muros muy gruesos de sillarejo, decorados con arquillos ciegos y bandas lombardas en los lienzos de los tres ábsides y del crucero. Como los muros son muy gruesos carecen de contrafuertes. En el crucero se alza el cimborrio octogonal, que se apoya sobre la planta cuadrada mediante 4 trompas. Las naves tienen bóveda de cañón.  

En el siglo XVIII se añadió al ábside el camarín actual de planta cuadrangular y se cambió la portada de los pies. También en ese siglo se cambió la advocación de la iglesia. En el interior está la imagen de Nuestra Señora de la Anunciada, imagen de bulto, aunque está presentada vestida. Se trata de una talla de madera policromada de origen románico. También hay un retablo del siglo XVI, una escultura de una virgen gótica del siglo XIV y un retablo que representa a San Jerónimo.

Su fiesta y romería se celebra el 25 de marzo.

Véase también 
 Urueña
 Castillo de Urueña
 Muralla de Urueña
 Románico en Castilla y León

Referencias

Enlaces externos 

Nuestra senzzora de la anunciada
Iglesias románicas de la provincia de Valladolid
Urueña
Uruenzza